Hubert Drouais (1699-1767), portret- en miniatuurschilder
 François-Hubert Drouais, Drouais le fils genoemd (1727-1775), zoon van voornoemde, portretschilder
 Jean-Germain Drouais, ook Germain-Jean genoemd (1763-1788), zoon van voornoemde, kunstschilder
 Le Drouais, een natuurlijke regio rond Dreux in Frankrijk

Gemeenten in het Franse departement Eure-et-Loir:
 Boissy-en-Drouais
 Garancières-en-Drouais
 Louvilliers-en-Drouais
 Mézières-en-Drouais
 Vert-en-Drouais